Goodman steht für:
 Goodman (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Goodmans neues Rätsel der Induktion
 (4239) Goodman, Hauptgürtelasteroid

Goodman steht zudem für folgende

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Goodman (Alabama)
 Goodman (Arkansas)
 Goodman (Mississippi)
 Goodman (Missouri)
 Goodman (West Virginia)
 Goodman (Wisconsin), im Marinette County
 Goodman (Town), Town(ship) im Marinette County, Wisconsin

geografische Objekte:
 Goodman Hills, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika
 Mount Goodman, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Godman
 Gutman
 Gutmann
 Guttmann
 Guttman